Чемпионат Украины по футболу 2004 года среди женских команд () — 13-ый Чемпионат Украины по футболу среди женщин. Турнир стартовал 28 мая, а завершился 19 сентября 2004 года. Чемпионом Украины во второй раз подряд стали представительницы Харькова — команда «Металлист».

Участники 
В чемпионате в 2004 году приняли участие 9 команд.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Состав ЖФК «Металлист» 
 Главный тренер —  Владимир Кулаев

Ссылки 
 ФК «Атекс» Киев " Чемпионат Украины 2004 г.
 ЖФК «Нафтохімік» Калуш " Сезон 2004

2004
Футбол на Украине в 2004 году
2004 год в женском футболе